De Wereldbeker schaatsen 2007-2008 gaat voor de 500 meter rijders van start in Salt Lake City. Dit gebeurt op 9 november 2007 in de Verenigde Staten. De andere wedstrijden vinden plaats in Calgary, Heerenveen, Erfurt, Hamar, Inzell en tijdens de Wereldbekerfinale in Heerenveen.

Kalender

Podia

Eindstand  

- = geen deelname
0 = geen punten

Vrouw 0500
2007/08